Il doppio del torneo di tennis ATP Itaparica 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chip Hooper e Mike Leach che hanno battuto in finale Loic Courteau e Guy Forget 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (semifinali)
 Chip Hooper /  Mike Leach (campioni)

 Ricardo Acioly /  Diego Pérez (quarti di finale)
 Dácio Campos /  Carlos Kirmayr (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Itaparica 1986